Ла Дуда има више значења:

 Ла Дуда, Армандо Родригез (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Дуда (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику